Пэ́кстон или Пакстон () — английская фамилия.

Известные носители:

 Пэкстон, Билл (1955—2017) — американский актёр, продюсер, режиссёр и сценарист.
 Пэкстон, Джеймс (род. 1994) — американский актёр.
 Пакстон, Джозеф (1803—1865) — английский архитектор, садовод и ботаник.
 Пэкстон, Джон (род. 1951) — генерал Корпуса морской пехоты США.
 Пэкстон, Сара (род. 1988) — американская актриса, модель и певица.
 Пэкстон, Стив (род. 1939) — американский танцовщик и хореограф, исследователь танца.
 Пакстон, Том (род. 1937) — американский автор-исполнитель фолк-сцены.
 Пэкстон, Уильям (1869—1941) — американский художник.
 Пэкстон, Элизабет (1877—1971) — американская художница.